Петя () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Пелатка.
 Петя () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Банд.
 Петя () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Доролц.